Wyspa zaginionych okrętów – powieść Aleksandra Biełajewa
 Wyspa zaginionych okrętów – radziecki film muzyczny z 1987 roku